Bishop Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bishop Mountain (Clay County, Alabama)
 Bishop Mountain (Marshall County, Alabama)
 Bishop Mountain (Idaho)
 Bishop Mountain (Kalifornien)
 Bishop Mountain (Kentucky)
 Bishop Mountain (Maine)
 Bishop Mountain (New Hampshire)
 Bishop Mountain (South Dakota)
 Bishop Mountain (Washington)